Polární (od pól) může znamenat:

Matematika a geometrie 
 Polární soustava souřadnic
 Polární báze

Geografie 
 Polární dráha
 Polární kruh
 Severní polární kruh
 Polární noc
 Polární oblast
 Polární pustina
 Polární záře

Zoologie 
 Polární medvěd – medvěd lední
 Liška polární
 Sob polární

Fyziologie 
 Polární tělísko

Chemie 
 Polární molekula – molekula, která má stálý a nenulový dipólový moment, protože elektrický náboj je v ní rozložen nesymetricky.

Související články 
 Pól
 Polarita
 Polarizace